Ku Klux Klan — organização racista dos Estados Unidos
 Fundação Japão — instituição fundada em 1972
 Revolução Filipina — conflito armado entre populares das Filipinas e autoridades da colônia espanhola
 Exército da Turquia — ramo das Forças Armadas Turcas
 Catecismo da Igreja Católica — doutrina católica
 Kankakee — cidade dos Estados Unidos
 Congresso Universal de Esperanto — congresso internacional sobre esperanto